Augusto Gómez Villanueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Augusto Gómez Villanueva, Tepetzintla, Veracruz, 
 Augusto Gómez Villanueva, Álamo Temapache, Veracruz, 
 Augusto Gómez Villanueva, Papantla, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar